Черни — фамилия, а также топоним.

Носители фамилии 
Фамилия Черни () — австрийская, является немецкой адаптацией чешской фамилии Черны.
 Черни, Аманда (род. 1991) — американский видеоблогер, актриса, фотомодель.
 Черни, Валериан Александрович (1855—1886) — российский писатель, фельетонист и поэт, художник-акварелист.
 Черни, Вольфганг (род. 1984) — австрийский актёр и продюсер.
 Черни, Генри (род. 1959) — канадский актёр.
 Черни, Давид (род. 1967) — один из наиболее известных современных чешских скульпторов.
 Черни, Йожеф (1892—1919) — венгерский революционер.
 Черни, Карл (1791—1857) — австрийский композитор и педагог.
 Черни, Рудольф (1878—1947) — чешский флейтист и композитор.
 Черни, Франц Францевич — композитор, преподаватель Петербургской консерватории.

Топоним 
Топоним является формой множественного числа от рус. чернь.
 Черни — агрогородок в Брестском районе Брестской области Белоруссии.
 Черни — хутор в Усть-Донецком районе Ростовской области России.

См. также 
 Чернь